Albert Büchi ist der Name folgender Personen:

* Albert Büchi (Historiker) (1864–1930), Schweizer Historiker
 Albert Büchi (Radsportler) (1907–1988), Schweizer Radrennfahrer